Casine ima više značenja:
 Casine, Ancona
 Casine, Modena
 Casine, Pesaro-Urbino